Talgrabenbach ist ein Gewässername:

 Talgrabenbach (Biglenbach), rechter Zufluss des Biglenbachs nach Uetigen, Gemeinde Hasle bei Burgdorf, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern 
 Talgrabenbach (Eyb), rechter Zufluss der Eyb in Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Talbach
 Talgraben